Amerikai Egyesült Államok
 Plain (Texas)
 Plain (Washington)
 Plain (Wisconsin)